Негојешти има више значења:

 Негојешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Негојешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Негојешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Негојешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији